Белая гли́нка — название географических объектов:

Россия 
 Белая Глинка — посёлок в Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области.
 Белая Глинка — подземная река в Саратове.

См. также 
 Белая Глина
 Белоглинка